Maniraptory (Maniraptora) – grupa teropodów, do której należą m.in.: deinonychozaury, owiraptorozaury, terizinozaury i ptaki.

Nazwa 
Przedrostek „mani” przed określeniem „raptor” oznaczającym drapieżcę odnosi się do „rąk”, czyli przednich kończyn tych zwierząt. Kończyny te były bardzo dobrze rozwinięte i przydatne podczas polowania.

Wielkość 
Większość gatunków niedużej lub średniej wielkości – od Tsaagan (1 m) do Therizinosaurus (10 m).

Pożywienie 
Zazwyczaj mięso.

Występowanie 
Pojawiły się w jurze, pospolite także w kredzie. Przypuszczalnie z tej grupy wyewoluowały ptaki, panujące w powietrzu do dziś.

Klasyfikacja 
 dinozaury (Dinosauria)
 gadziomiedniczne (Saurischia)
 teropody (Theropoda)
 tetanury (Tetanurae)
 celurozaury (Coelurosauria)
 maniraptorokształtne (Maniraptoriformes)
 maniraptory (Maniraptora)
 terizinozauroidy
 rodzina terizinozaury
 Pennaraptora
 owiraptorozaury
 rodzina awimimy (Avimimidae)
 rodzina kaudipteryksy (Caudipteridae)
 rodzina cenagnaty (Caenagnathidae)
 rodzina owiraptory (Oviraptoridae)
 Paraves
 rodzina dromeozaury
 rodzina troodony
 rodzina Scansoriopterygidae
 ptaki (Aves)
 archeopteryksokształtne (Archaeopterygiformes)
 rodzina archeopteryksy (Archaeopterygidae)

Maniraptory często określa się jako zbiór gatunków dinozaurów bliżej spokrewnionych z ptakami niż z ornitomimozaurami.

Drzewo filogenetyczne maniraptorów 
Za Norell i in. (2006); nazwy kladów oparte na definicjach podanych przez: Sereno (2005).

Przypisy